Săcueni se poate referi la:

Săcueni - oraș din județul Bihor
Săcueni - localitate din județul Dâmbovița
Județul Săcueni (Saac), fost județ din Țara Românească.

Vezi și 
 Secuieni (dezambiguizare)

Toponime românești